Stati Uniti d'America
 St. Francisville – città della Contea di Lawrence, Illinois
 St. Francisville – capoluogo della Parrocchia di West Feliciana, Louisiana